Cansino ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Cansino (1895–1968), spanischer Tänzer und Schauspieler
 Eliacer Cansino (* 1954), spanischer Philosoph
 Isaac ben Chayyim Cansino († 1672), Dichter aus Oran
 Juan Cansino y Antolínez (1826–1897), spanischer Organist, Pianist, Komponist und Klavierlehrer
 Margarita Cansino, Geburtsname von Rita Hayworth, US-amerikanische Schauspielerin
 Pilar Cansino (* 1937), spanische Schauspielerin
 Tinì Cansino (* 1959), griechische Schauspielerin

und der Name eines Unternehmens:

 Cansino Biologics, ein chinesisches Pharmaunternehmen